Verge de Loreto, advocació de la Mare de Déu
 Toponímia:
 Departament de Loreto, departament del Perú
 Loreto-di-Tallano, municipi de Còrsega
 Loreto-di-Casinca, municipi de Còrsega
 Loreto (Ancona), municipi d'Itàlia 
 Loreto (Beni), municipi de Bolívia
 Loreto (municipi de Baixa Califòrnia Sud)
 Loreto (municipi de Zacatecas) 
 Forts de Loreto i Guadalupe, edificacions militars que es troben a la ciutat mexicana de Puebla de Zaragoza
 Comtat de Loreto, feu dels aleramici que Bonifaci del Vasto va llegar al seu fill Otó després de 1125 
 Santa Casa de Loreto, santuari 
 Conservatori de Santa Maria di Loreto, a Nàpols
 Miscel·lània:
 Cavallers de Loreto , orde militar fundat el 1545 pel papa Pau III per a protegir i defensar la Santa Casa de Loreto, suprimit el 1580 i restaurat el 1586, el 1588 es convertí en un orde de cavalleria honorífic i suprimit el 1806
 Geganta Loreto de Vilamajor
 Prelatura territorial de Loreto, seu de l'Església catòlica, sufragània de l'Arquebisbat d'Ancona-Osimo que pertany a la regió eclesiàstica Marques